Uluots ist der Familienname von:

 Jüri Uluots (1890–1945), estnischer Politiker
 Ülo Uluots (1930–1997), estnischer Ingenieur, Militärhistoriker und Politiker